Десять кораблей Королевского флота назывались HMS Hussar (гусар).

 HMS Hussar — 28-пушечный корабль 6 ранга; спущен на воду в 1757; захвачен французами в 1762 после посадки на мель у Кап Франсуа, Эспаньола из-за ошибок лоцмана и мастера.
 HMS Hussar — 28-пушечный корабль 6 ранга; спущен на воду в 1763; разбился 24 ноября 1779, пытаясь пройти проливом Хелл-гейт возле Нью-Йорка; сел на мель и затонул по верхнюю палубу на берегу Коннектикута.
 Hussar — американская галера; захвачена в 1778; продана в 1786; возможно, та же галера Hussar, что была построена лоялистами в Филадельфии во время британской оккупации 1777—1778 годов, по приказу капитана сэра Эндрю Хэммонда. Эта последняя была с лордом Корнуоллисом при Ред-бэнк и при форте Мифлин.
 HMS Hussar — 26-пушечный фрегат 6 ранга, бывший Protector массачусетского флота; захвачен в 1780; продан в 1783.
 HMS Hussar — 28-пушечный фрегат 6 ранга; спущен на воду в 1784; выброшен штормом на берег и разбился 27 декабря 1796 примерно в 15 милях к западу от Иль-де-Ба.
 HMS Hussar — 14-пушечный шлюп, исходно французский приватир Hussard; захвачен в 1798; продан в 1800.
 HMS Hussar — 38-пушечный фрегат 5 ранга; спущен на воду в 1799 ; разбился 8 февраля 1804 после посадки на риф у Иль-де-Сен; сожжен командой, большинство которой спаслось на конфискованных у островитян лодках.
 HMS Hussar — 38-пушечный фрегат 5 ранга; спущен на воду в 1807; использован в качестве мишени в 1861.
 HMS Hussar — миноносец; в строю с 1894 по 1920.
 HMS Hussar — тральщик типа Halcyon; спущен на воду в 1934; потоплен по ошибке в 1944 при Нормандии самолетами Королевских ВВС.